Petäkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäkari (klippor), Egentliga Finland, 
 Petäkari (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar